Ben Duffy (né le 3 mars 1992 à Lower Sackville en Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur de hockey sur glace évoluant au poste de centre.

Biographie 
Ben Duffy a été repêché par le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard lors de la séance de repêchage 2008 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a joué cinq saisons avec le Rocket et en 2012-2013, il termine au premier rang des pointeurs de la LHJMQ avec 39 buts et 71 aides pour 110 points remportant ainsi le trophée Jean-Béliveau.

Statistiques 

| 2007-2008 || Wolverines de Halifax ||  || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 62 || 18 || 23 || 41 || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 68 || 11 || 16 || 27 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 68 || 37 || 44 || 81 || 4 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 68 || 34 || 48 || 82 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ || 68 || 39 || 71 || 110 || 4 || || || || ||

Honneurs 
 2012-2013 : remporte le trophée Jean-Béliveau remis au meilleur pointeur de la LHJMQ.

Références

Lien externe 
 
 Profil de Ben Duffy sur le site officiel de la LHJMQ

Naissance en mars 1992
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur en activité de hockey sur glace